Folsomotoma är ett släkte av urinsekter. Folsomotoma ingår i familjen Isotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Folsomotoma